een ongeluk of ongeval
 het tegengestelde van geluk (emotie)